Sweet Sensation steht für:

Bands:
 Sweet Sensation (britische Band) (1970er Jahre)
 Sweet Sensation (US-amerikanische Band) (1980er/1990er Jahre)

Sonstiges:
 Sweet Sensation (Birne) (auch Rode Doyenne van Doorn), Birnensorte